Martwa ręka – historyczny termin prawny odnoszący się do nieruchomości
 Martwa ręka – powieść portugalskiego pisarza Alfredo Possolo Hogana, oparta na wątkach Hrabiego Monte Christo Aleksandra Dumasa

Zobacz też
Dobra martwej ręki